Kayanza (provincie), een provincie van Burundi
 Kayanza (commune), een gemeente in Burundi
 Kayanza (stad), de hoofdstad van deze provincie